3DS — скорочена назва портативної ігрової системи Nintendo 3DS.
 3DS — скорочена назва протоколу аутентифікації 3-D Secure, що застосовується в платіжних системах.